Следи списак хетитских краљева. Године владавине дате су према доњој хронологији.

Хати

Старо краљевство

Средње краљевство

Ново краљевство (царство)

Извори